Vojna tajna je tajna informacija koja nije dostupna javnosti kako bi se štitili vitalni interesi države. Objava takvih informacija kažnjava se određenom (kaznenim) zakonom.
Razlozi mogu biti primjerice onemogućavanje ili davanje prednosti neprijateljskoj strani ili otkrivanje vlastitih slabih točki.

Većina vojnih tajni obuhvaćaju primjerice prednosti i slabosti sustava naoružanja, taktika, broj i raspored pojedinih oružja i vojni planovi.

Klasifikacije po državama 

Izvor: NISPOM app. B

Povezani članci 

Veleizdaja
Brijunski prijepisi

pravo

en:Secrecy#Military secrecy
fr:Secret défense
ja:軍事機密